Geografia
 Gers: departament francès
 Riu Gers: riu francès, afluent de la Garona

 Altres
 Janick Gers. Guitarrista d'Iron Maiden

Vegeu també 
 Ger (desambiguació)